Рикун Олександр Валерійович ( 6 травня 1978 ) —  український футболіст, півзахисник 
 Рикун Валерій Васильович  (* 5 вересня 1950) — колишній радянський футболіст, півзахисник

Див. також
 Рикунь — село в Україні

Українські прізвища